Landturm ist die in Süddeutschland gebräuchliche Bezeichnung für einen Wartturm an einer Landwehr oder Landhege

Landturm ist der Name folgender

Türme:
 Lichteler Landturm, Turm der ehemaligen Rothenburger Landhege im Stadtteil Oberrimbach, Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg; siehe Landturm (Creglingen)
 Lauffener Landturm, Turm am ehemaligen Württembergischen Landgraben im  Hof Landturm der Stadt Lauffen am Neckar 
 Hörlebacher Landturm, Turm der ehemaligen Haller Landheeg bei Hörlebach, Gemeinde Wolpertshausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; siehe Landturm (Wolpertshausen)
 Wüstenhausener Landturm, Turm am ehemaligen Württembergischen Landgraben im  Hof Landturm bei Wüstenhausen, Gemeinde Ilsfeld

Ortschaften:
 Landturm (Creglingen), Gehöft im Stadtteil Oberrimbach von Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg; siehe Lichteler Landturm
 Landturm (Ilsfeld), Wohnplatz im zentralen Ortsteil der Gemeinde Ilsfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Landturm (Lauffen am Neckar), Hof im Stadtgebiet von Lauffen am Neckar, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Landturm (Michelfeld), Wohnplatz im zentralen Ortsteil der Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; früherer Standort eines der vier Landtürme der Haller Landheeg 
 Landturm (Niederstetten), Wohnplatz im  Stadtteil Wildentierbach von Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Landturm (Wolpertshausen), Hof der Gemeinde Wolpertshausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; siehe Hörlebacher Landturm

Siehe auch:
 Landthurm